Grom signifie tonnerre en polonais. Ce nom a été donné à 

 GROM, unité de l'armée polonaise ;
 PZR Grom, un missile Sol-Air de conception polonaise ;
 Grom, album du groupe polonais Behemoth ;
 Grom, jeu vidéo sorti en 2003.

Voir aussi 
 Grom (glacier)
 Grom Hurlenfer, personnage du jeu Warcraft